Список синглов № 1 в США в 1981 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1981 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 9 недель на первом месте чарта пробыл сингл «Endless Love» дуэта Дайаны Росс и Лайонела Ричи. Эта тема из мелодрамы «Бесконечная любовь» стала самым успешным синглом в истории лейбла и одним из самых кассовых в истории поп-музыки 1980-х и самым успешным дуэтом. также 9 недель, но с перерывом пробыл на первом месте хит «Bette Davis Eyes» певицы Kim Carnes, выиграв позднее Грэмми.
 25 июня первое место занял сингл «The One That You Love» австралийской группы Air Supply, единственный их чарттоппер в карьере; хотя у них было 7 подряд хитов в top-5 в период 1980-82.
 1 августа первое место занял сингл «Jessie’s Girl» певца Rick Springfield.

Список

См. также 
 1981 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1981 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1981 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1981.
 
 

Чарты Billboard 1981 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1981 года